Узкий Луг — название населённых пунктов в России:
 Узкий Луг — село в Бичурском районе Бурятии.
 Узкий Луг — село в Черемховском районе Иркутской области.